Scarsdale, dans le comté de Westchester, aux États-Unis ;
Scarsdale, une ancienne division administrative de Derbyshire, au Royaume-Uni.

Homonymie de toponyme